Ermelo – miasto w Holandii
 Ermelo – miasto w Południowej Afryce